Jagmetti ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Jagmetti (* 1932), Schweizer Jurist und ehemaliger Diplomat
 Riccardo Jagmetti (* 1929), Schweizer Jurist und Politiker